Константи́н Кра́вченко: Кравченко, Константин Иосифович (1903—1987) — советский футбольный судья, тренер.
 Кравченко, Константин Сергеевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Кравченко, Константин Фёдорович (1919—2014) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.